Ма́лая Ви́шера — город (с 1921) в России, административный центр Маловишерского муниципального района Новгородской области, железнодорожная станция Октябрьской железной дороги.

Население —  чел. ().

Город расположен на реке Малая Вишерка, также называемой и Малая Вишера.

История 
Населённый пункт возник во второй половине XIX века как поселение при железнодорожной станции Николаевской железной дороги на пути из Санкт-Петербурга в Москву.
До открытия станции в окрестностях существовало несколько погостов. К востоку, на болоте Спасский мох, был Спасский погост, на месте которого в XVI веке была создана Спасо-Оскуйская пустынь, упразднённая в 1764 году. Рядом на реке Мде располагались Кременецкий погост и Неболоцкий погост.

Первой постройкой Малой Вишеры принято считать казённую избу для приказчика, десятника и других распорядителей строительства этого участка Николаевской железной дороги, выстроенную в 1843 году артелью крепостных крестьян на берегу реки Малая Вишера. В 1851 году было выстроено здание железнодорожного вокзала высшего разряда по проекту архитектора Р. А. Желязевича.

18 декабря 1871 года поселение на станции Малая Вишера было переведено в разряд посада.

В 1868—1874 гг., во время охотничьих поездок по линии Николаевской железной дороги два раза в сезон Малую Вишеру посещал император Александр II.

29 декабря 1870 года во время охоты Александра II под Малой Вишерой обер-егермейстером графом Ферзеном был случайно убит егермейстер двора В. Я. Скарятин, бывший новгородский и петербуржский гражданский губернатор.

5 февраля 1874 года Малую Вишеру посетил император Австро-Венгрии Франц Иосиф. 6 февраля 1874 года Франц Иосиф и Александр II охотились вблизи Малой Вишеры на медведя.

В 1879 году состоялся первый в России телефонный разговор по проводам на линии Петербург — Малая Вишера.

В 1917 году, в ночь с  на  на станцию Малая Вишера прибыл царский поезд с императором Николаем II, направлявшийся в Царское Село. Здесь состав был задержан, так как дальнейшие станции Любань и Тосно оказались заняты войсками, восставшими в результате Февральской революции. Было принято решение ехать из Малой Вишеры обходным путём в Царское село, но в пути маршрут был изменён и поезд отправился во Псков, где  император Николай II отрёкся от престола в пользу своего брата, великого князя Михаила Александровича.

10 марта 1918 года на станции Малая Вишера поезд с Владимиром Ильичом Лениным столкнулся с враждебно настроенными анархистскими матросами, самовольно бежавшими с фронта. «Анархистский поезд» был разоружён с помощью латышских стрелков.

В 1918—1927 годах Малая Вишера была административным центром Маловишерского уезда Новгородской губернии.

В 1921 году Малая Вишера получила статус города.

Во время Великой Отечественной войны Малая Вишера 24 октября 1941 года была оккупирована войсками 16-й армии вермахта в ходе Тихвинской оборонительной операции. Однако менее чем через месяц в результате контрнаступления 20 ноября 1941 года город был освобождён войсками 111-й и 259-й стрелковых дивизий 52-й отдельной армии. В феврале 1942 года К. Е. Ворошилов в качестве представителя Ставки Верховного главнокомандования посещал штаб Волховского фронта в городе Малая Вишера.

Население

Экономика 
 Маловишерский стекольный завод, основан в 1881 году, ныне входит в состав холдинга Светлана.

Учреждения культуры 
  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотечная система Маловишерского района»
 Музей школы № 1
 Маловишерский районный краеведческий музей

В музее работает выставочный зал, экспозиции по истории образования г. Малой Вишеры, памятных мест Маловишерского района.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры. Межпоселенческий методический центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности (МБУК ММЦНТ и КДД) и его филиал РДК «Светлана».

Связь 
 Интернет
Доступ к Интернету в городе предоставляют компании «Ростелеком», «Новлайн»

 Кабельное телевидение
Услуги кабельного телевидения предоставляет компания «Новлайн».

Средства массовой информации 
 Информационный сайт города Малая Вишера «ВИШЕРА.ОНЛАЙН» — https://vishera.online/
 Радиостанция «МВ диапазон» — г. Малая Вишера и Маловишерский район.
 Газета «Малая Вишера».
 Газета «Моя Вишера».

Транспорт 
 Городской автобус

В городе действуют один городской автобусный маршрут:
 1 Посёлок Комсомольский — ЦРБ — Универмаг — Совхоз «Маловишерский»

Маршрут обслуживается Маловишерским ПАТП.

 Междугородное автобусное сообщение
 Малая Вишера — Новгород
 Новгород — Любытино
 Новгород — Пестово
 Санкт-Петербург — Малая Вишера — Боровичи

 Пригородные электропоезда
По состоянию на 26 января 2012 года
 Малая Вишера — Санкт-Петербург (4 раза в день)
 Малая Вишера — Окуловка (Пн-Пт, Вс 3 раза в день, Сб — 2 раза в день)
 Малая Вишера — Новгород (1 раз в день)
 Малая Вишера — Волховстрой-1 (1 раз в день)

 Узкоколейная железная дорога
До 2003 года от города отходила действующая лесовозная узкоколейная железная дорога на северо-восток. В последующие после распада СССР годы рельсы этой дороги, ставшей бесхозной, были постепенно расхищены. В настоящее время дорога не существует.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Портал города Малая Вишера

Малая Вишера
Районные центры Новгородской области
Населённые пункты Маловишерского района